Dirk Maassen – compositore e pianista tedesco
 Frans Maassen – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada olandese
 Lambert Maassen – calciatore olandese